Il tabellone singolare del Hanko Open 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Martin Sinner. In finale ha sconfitto Andrej Ol'chovskij con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Aki Rahunen (secondo turno)
  Veli Paloheimo (semifinali)
  Patrik Kühnen (primo turno)
  Johan Anderson (primo turno)

  Lars Jonsson (secondo turno)
  Martin Střelba (secondo turno)
  Lars-Anders Wahlgren (secondo turno)
  Bart Wuyts (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Hanko Open 1990